Алтынтобе () — название населённых пунктов в Казахстане:

Городища 
 Алтынтобе — средневековое городище в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.
 Алтынтобе — средневековое городище в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.
 Алтынтобе — средневековое городище в Отырарском районе Южно-Казахстанской области.

Сёла 
 Алтынтобе — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.
 Алтынтобе — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.